Silveirânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silveirânia (ort), Minas Gerais, 
 Silveirânia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar